Zeven Zusters (Moskou) Een groep wolkenkrabbers in Moskou
De zeven zusters (waterval) Een waterval in Noorwegen

Zie ook de verschillende betekenissen van
Seven Sisters